Dusk Till Dawn – singolo di Ladyhawke del 2008
 Dusk Till Dawn – singolo dei Gothminister del 2008
 Dusk Till Dawn – album di Bobby V del 2012
 Dusk Till Dawn – singolo di Zayn del 2017